

Pessoas
Ronald Colman
Samuel Colman
Gustavo Colman
Carlos Colman
Narciso R. Colmán
Pamela Colman Smith

Localidades
Colman (Dakota do Sul)

Desambiguação